Dang (India), een district in de Indiase deelstaat Gujarat
 Dang (district in Nepal), een van de 75 districten van Nepal
 Dang (Vietnam), een xã in de provincie Quảng Nam
 Alexandre Dang, een Frans kunstenaar
 Dang!, een nummer van Mac Miller